XVIII чемпионат Украины по волейболу среди женщин (Суперлига) проходил с октября 2008 по апрель 2009 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный плей-офф, в котором разыграли призовые места.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—8-е места, также провели серии плей-офф, определив главных неудачников сезона.

Предварительный этап 

 Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Плей-офф

За 1—4 места 

 Руководство ВК «Джинестра» отказалось продолжать серию за 3-е место после двух поражений в Тернополе.

Призёры 
 «Северодончанка» (Северодонецк): Ольга Костина, Ольга Гейко, Богдана Анисова, Кристина Дёжкина, Ольга Трач, Ольга Савенчук, Арина Бахрамова, Вера Юрченко, Елена Сыч, Анна Лисеенкова, Ирина Космиссарова, Александра Гаршина, Юлия Пахоменко, Елена Козыряцкая, Виктория Лукьянец, Анастасия Батраченко, Ольга Костина. Тренер — Владимир Бузаев.

 «Круг» (Черкассы): Марина Захожая, Ирина Трушкина, Анна Марушко, Эллина Беспрозванная, Юлия Богмацер, Елена Сидоренко, Александра Коляда, Екатерина Кулик, Анна Магерова, Анастасия Датий, Виктория Дедкова. Тренер — Сергей Голотов.

 «Галычанка-Динамо-ТНЭУ» (Тернополь): Юлия Лонюк, Янина Журовская, Татьяна Мандражеева, Наталья Чернецкая, Елена Туркула, Надежда Косило, Татьяна Танащук, Галина Щур, Екатерина Шкурлатовская. Тренер — Андрей Романович.

За 5—8 места

Переходные матчи за право играть в Суперлиге

Высшая лига

Первый этап

Плей-офф

За 1—4 места

За 5—7 места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины
 Сезон 2008/2009 Сайт ВК «Северодончанка»

2008 год в волейболе
2009 год в волейболе